Арал-Асар — городище или же поселение XIV века. Обнаружено на дне высохшего участка Аральского моря.

Размером около 300×200 метров. Остатки жилых сырцовых построек и небольшой некрополь — Кердери 2. Западнее поселения обнаружены остатки рисовых полей. Поселение датировано по обнаруженным монетам золотоордынского периода.

См. также 
 Кердери (мавзолей)

Примечания

Литература 
 Байпаков К. М., Айдосов А. Х., Воякин Д. А., Бермагамбетов А., Шишков А., Антонов М. Исследования золотоордынских памятников на дне Аральского моря, поселение Араласар, мавзолей Кердери 2. «Культурное наследие» в 2006 году. Алматы, 2007. ISBN 9965-9675-6-3

История Казахстана
Городища Казахстана
Археологические памятники Кызылординской области
Поселения Казахстана
Города Золотой Орды